Kilmartin steht für:
 Kilmartin, eine Ortschaft in Schottland
 (3907) Kilmartin, ein Asteroid des Hauptgürtels

Kilmartin ist der Familienname folgender Personen:
 Donovan Kilmartin, amerikanischer Leichtathlet
 Gerald Kilmartin (1926–1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pamela Margaret Kilmartin, neuseeländische Astronomin

Siehe auch:
 Kilmartin Castle, eine Burg in Schottland
 Kilmartin Glen, ein Tal in Schottland
 Kilmartin Stones, eine Sammlung mittelalterliche Grabplatten